Skrót CNW może oznaczać:
 Chicago and North Western Railway
 China Northwest Airlines
 CNW Group
 CNW Marketing Research
 Córdoba North Western Railway
 TSTC Waco Airport

en:CNW